Ту́лин — село Борщівського району Тернопільської області.
 Тулин — ботанічна пам'ятка природно-заповідного фонду місцевого значення у Борщівському районі Тернопільської області.